Bizarro steht für:
 Bizarro, eine fiktive Figur
 einen Serien-Cartoon von Dan Piraro

 verschiedene Achterbahnen
 Bizarro (Six Flags Great Adventure) (früher Medusa), in Six Flags Great Adventure
 Bizarro (Six Flags New England) (früher Superman: Ride of Steel), in Six Flags New England

Siehe auch:

 Bizarro World